LC steht für:
 Allgemeiner Landsmannschafts-Convent, Dachverband akademischer Landsmannschaften 
 Induktivität/Kapazität-Schaltkreis, siehe Schwingkreis
 Labelcode, eine Kennzahl zur Kennzeichnung von Tonträgern
 , englisch für Zugkraft, wird auf dem Etikett von Spanngurten angegeben und bezeichnet deren Bruchlast
 Latvijas Ceļš, eine lettische politische Partei
 , englisch für Raketenstartplatz
 LC Developments, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Le Corbusier, einen französisch-schweizerischen Architekten
 Legionäre Christi
 , Letale Konzentration 
 , englisch für Akkreditiv
 , englisch für Linearkombination
 Les Centristes, eine französische Partei
 Lions Club
 , englisch für Flüssigchromatographie
 , englisch für Flüssigkristall
 Low-Carb, kohlenhydratarme Ernährung
 , englisch für kostengünstig
 , ein Steckertyp von Lichtwellenleitern, siehe LWL-Steckverbinder#LC
 Lexus LC, japanisches Automobil
 St. Lucia, einem Inselstaat, als Landescode nach ISO 3166
 Zypern nach dem ICAO-Code

LC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Dahme-Spreewald (für Luckau)
 Großbritannien: Wimbledon (London) (für Fahrzeuge aus London)
 Italien: Provinz Lecco
 Norwegen: Horten (Norwegen) in der Provinz Vestfold
 Polen:kreisfreie Stadt Chełm
 Slowakei: Okres Lučenec

Lc steht für:

 Leukozyten, weiße Blutkörperchen

l. c. steht für:

 loco citato, lateinisch für an schon zitierter Stelle

lc steht für:

 .lc, die Top-Level-Domain von St. Lucia

LC